Хунъя в китайском языке может обозначать следующие географические названия в КНР:
Уезд Хунъя 洪雅县 в городском округе Мэйшань, Сычуань.
Деревня Такцер 红崖村, уезд Пинъань округа Хайдун, Цинхай.
Горы Хунъя 红崖山 (Гуйлин), см. Небесные письмена Хунъя.